Diomedella é o nome de dois géneros biológicos distintos:
Diomedella - género de fungo da família Lecanoraceae.
Diomedella - género obsoleto de uma ave da família dos albatrozes.

Desambiguação